Акбар Джураєв (,  8 жовтня 1999) — узбецький важкоатлет, олімпійський чемпіон 2020 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 Акбар Джураєв  на сайті IWF

узбецькі важкоатлети
узбецькі олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020